Arpheuilles se poate referi la:
Arpheuilles, localitate în departamentul Cher, Franța
Arpheuilles, localitate în departamentul Indre, Franța
Arpheuilles-Saint-Priest, localitate în departamentul Allier, Franța